Лужњице могу бити:

 Лужњице (река), река у Чешкој Републици, десна притока Влтаве
 Лужњице (Јиндрихув Храдец), насеље у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република